Commedia dell'arte, genre de théâtre populaire italien.
 La Commedia des ratés, roman de Tonino Benacquista (1991).
 Commedia, collection de bandes dessinées publiée par Vents d'Ouest de 2005 à 2010 et proposant des adaptations de pièces de théâtre classiques.

Voir aussi